Antoine Fizes (1689-1765), médecin français, fils du suivant ;
 Nicolas Fizes (1648-1718), mathématicien et hydrographe français ;
 Simon Fizes de Sauve (mort en 1579), homme politique français.